Frangi bezieht sich auf:

 Abdallah Frangi, palästinensischer Diplomat
 Danilo Frangi, uruguayischer Ruderer
 Frangipani (Adelsgeschlecht)